Fort William peut faire référence à :
 Fort William, une ville écossaise ;
 Fort William, une ville de la province canadienne de l'Ontario qui fait partie de Thunder Bay depuis la fusion de 1970 ;
 Fort William, un fort construit par le Raj britannique dans l'actuelle Kolkata (Inde), maintenant quartier général de l'Armée indienne (Eastern Command) ;
 Fort William, un hameau dans la municipalité de Sheenboro au Québec où l'on trouve le poste de traite du Lac-aux-Allumettes.